Sluss eller SLUSS kan syfta på:

Vattensluss – en vattenbassäng med varierbart vattenstånd
Luftsluss – en anordning som tillåter människor och föremål att passera mellan en tryckbehållare och dess omgivning
Telefonsluss - funktion för sortering och vidarbefordran av samtal
SLUSS – en samarbetsorganisation för studentkårerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Se även
Slussen (olika betydelser)